Les lettres TDR peuvent correspondre à :
 Test de diagnostic rapide ;
 Réflectomètre temporel ou TDR (Time Domain Reflectometer en anglais) ;
 Humidimètre TDR ;
 Tête De Réseau (dans le cadre d'un réseau câblé).